River Glen kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 River Glen (vattendrag i Storbritannien, lat 55,57, long -2,03), England, 
 River Glen (vattendrag i Storbritannien, lat 52,83, long -0,12), England, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar